Un agujero es un orificio o abertura de forma aproximadamente redonda.

Agujero también puede referirse a:

 Agujero negro: región del espacio tiempo con una gran concentración de masa.
 Agujero negro supermasivo: es un agujero negro con una masa del orden de millones o miles de millones de masas solares.
 Agujero negro de Reissner-Nordström: agujero negro estático, con simetría esférica y con carga eléctrica.
 Agujero negro de Schwarzschild: región del espacio-tiempo que queda delimitada por una superficie imaginaria llamada horizonte de sucesos.
 Agujero de gusano: en física, es una hipotética característica topológica del espacio-tiempo, descrita por las ecuaciones de la relatividad específica, la cual es esencialmente un "atajo" a través del espacio y el tiempo. 
 Agujero negro de Kerr: es una región no isótropa que queda delimitada por un horizonte de sucesos y una ergoesfera presentando notables diferencias con respecto al agujero negro de Schwarzschild.
 Agujero negro de Kerr-Newman: agujero negro en rotación con carga eléctrica.
 Agujero blanco: región finita del espacio-tiempo, visible como objeto celeste con una densidad tal que deforma el espacio pero que, a diferencia del agujero negro, deja escapar materia y energía en lugar de absorberla. 
 Agujero de seguridad: fallo explotable en un programa informático.
 Agujero analógico o problema de reconversión analógica.

Enlaces externos